Gentilici de:
 Sant Joan Despí
 Sant Joan les Fonts
 Relatiu a les Festes de Sant Joan
 Esport:
 Club Poliesportiu Santjoanenc